Stupor del mondo – documentario di Tomangelo Cappelli del 2011
 Stupor del mondo – singolo di Antonella Ruggiero e Davide Cavuti del 2011 facente parte della colonna sonora dell'omonimo documentario